Майкъл Гарет Шанкс () е канадски актьор, известен с ролята си на д-р Даниъл Джаксън от фантастичния сериал Старгейт SG-1. Той озвучава и героя Тор от същия сериал.

Биография

Ранни години 
След дипломиране от Университета на Британска Колумбия през 1994 г., Шанкс играе в няколко театрални продукции. Участва с малки роли в сериалите Шотландски боец, University Hospital и До краен предел. Играе също в телевизионните филми A Family Divided и The Call of the Wild преди да приеме ролята в Старгейт SG-1.

Кариера 
Шанкс играе Даниъл Джаксън през първите пет сезона на сериала преди да напусне поради творчески различия. През шести сезон участва в няколко епизода, играейки Даниъл Джаксън и озвучавайки Тор. По време на излъчването на 6-и сезон е организирана кампания на почитателите на героя и актьора, наречена „Спасете Даниъл Джаксън“.

Той се връща в сериала през седми сезон. За десети сезон подписва договор само за 16 от общо 20 епизода, като по този начин си взима почивка през март 2006 за раждането на третото му дете (второ с актрисата Лекса Доиг).

През 2002 г., участва в немско/британско/южноафриканската копродукция Sumuru, научно-фантастичен филм, където играе ролята на астронавта Адам Уейд. Явява се на прослушване за ролята на Шинзон от Стар Трек X: Възмездието. Участва и в пилотния епизод на Старгейт Атлантида.

На 12 март 2007 г. е обявено, че Шанкс ще играе Марк Бишъп от сериала „24“.

Личен живот 
На 2 август 2003 г. Шанкс се жени за актрисата Лекса Доиг. Двамата имат две деца – Миа Табита (р. 13 септември 2004) и Самюел Дейвид (р. 19 март 2006).

Филмография

Главни роли

По-малки роли

Режисьор

Сценарист

Външни препратки 
 Michael Shanks Online
 Неофициален сайт за Майкъл Шанкс 
 

Канадски актьори и актриси
Родени във Ванкувър